Awola steht für:
 Awola (Speer), indonesische Wurfwaffe
 Awola Anti-Spyware 6.0, Spyware-Programm